Goodyear har flere betydninger og kan referere til:

 Charles Goodyear (1800 – 1860) opfinder af vulkaniseringen af gummi
 Dana Goodyear (født 1976), Amerikansk journalist og digter
 Gary Goodyear canadisk politiker
 Joseph Goodyear
 Julie Goodyear britisk tv-skuespillerinde
 William "Billy" Goodyear (1865 – 1936), træner i amerikansk fodbold, avisredaktør og politiker

 Goodyear Tire and Rubber Company
 Goodyear Aerospace
 Goodyear Blimp
 Goodyear Inflatoplane

 Goodyear Welt, en skobyggeproces udviklet af Charles Goodyears søn, Charles Goodyear Jr.

 Goodyear, Arizona, en by i USA
 Goodyear (film), en pornografisk film fra 1950'erne